

Aziende 
 Lestrade – azienda fotografica francese attiva nel campo della stereoscopia

Geografia 
 Lestrade – antico comune del dipartimento dell'Aveyron, in Francia
 Lestrade-et-Thouels – comune del dipartimento dell'Aveyron, in Francia

Personaggi immaginari 
 Ispettore Lestrade – personaggio immaginario inventato da Arthur Conan Doyle nel 1887 come parte dell'universo di Sherlock Holmes

Persone 
 Didier Lestrade (1958-) – giornalista e scrittore francese
 Gabriel de Lestrade (-1770) – architetto francese
 Jean-Xavier de Lestrade (1963-) – regista e documentarista francese
 Thierry Vincent de Lestrade (1963-) – regista e documentarista francese